Montaldo kan avse:

 Montaldo Bormida, en ort och kommun i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i Italien
 Montaldo di Mondovì, en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien
 Montaldo Roero, en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien
 Montaldo Scarampi, en ort och kommun i provinsen Asti i regionen Piemonte i Italien
 Montaldo Torinese, en ort och kommun i storstadsregionen Turin i regionen Piemonte i Italien

Se även
 Montalto